En entomologie :
 Tipuloidea est une super-famille d'insectes diptères (sous-ordre des Nematocera, infra-ordre des Tipulomorpha) ;
  Tipuloidea est un genre d'insectes hémiptères (famille des Scytinopteridae), défini par Wiedland en 1925.